Эль-Росаль (; ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Миньо. Занимает площадь 44,13 км². Население — 6 574 человека (на 2012 год). Расстояние до административного центра провинции — 109 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.concellodorosal.es
 Официальная страница
 O Rosal, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры